George Douglas (1. hrabia Dunbarton)
 George Douglas (2. hrabia Dunbarton)
 George Douglas (1. hrabia Angus)
 George Douglas (4. hrabia Angus)
 George Douglas (13. hrabia Morton)
 George Douglas (16. hrabia Morton)
 George Douglas (17. hrabia Morton)
 George Douglas-Pennant
 George Douglas-Hamilton